

Titres 

 La Vierge folle (1912), sculpture belge de Rik Wouters ;
 La Vierge folle (1916), film muet américain  d’Albert Capellani ;
 La Vierge folle (1922), film muet américain  d’Albert Capellani et Robert G. Vignola ;
 La Vierge folle (1929), film français de Luitz-Morat ;
 La Vierge folle (1938), film français de Henri Diamant-Berger ;
 La Vierge folle (1978), téléfilm français de Jean Kerchbron.